Baa, Baa, Black Sheep – filastrocca inglese
 L'asso delle tigri volanti (Baa Baa Black Sheep) – romanzo di Pappy Boyington del 1958
 La squadriglia delle pecore nere (Baa Baa Black Sheep) – serie televisiva statunitense